Shingon ist die Kurzform von: 
 Shingon-shū, einer Denomination des japanischen Buddhismus
 Shingon (Mantra), Name der in dieser Denomination wichtigen Mantras